Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano Los Cabos 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. Juli 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Cabo San Lucas